Chamaeota är ett släkte av svampar. Chamaeota ingår i familjen Pluteaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chamaeota